Olga Waissnix ist der Name folgender Personen:

* Olga Waissnix (Unternehmerin, 1862) (1862–1897), österreichische Unternehmerin
 Olga Waissnix (Unternehmerin, 1918) (1918–1945), österreichische Unternehmerin und Widerstandskämpferin